Honky Tonk steht für:
 Honky-Tonk (Bar), eine besonders in den USA verbreitete Art einer Kneipe mit Live-Musik
 Honky Tonk (Country-Musik), eine Unterart der Country-Musik
 Honky Tonk (Festival), eintägiges Musikfestival in mehreren Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz
 Honky Tonk (Lied), Instrumentaltitel von Bill Doggett aus dem Jahre 1956

Siehe auch:
 Honkytonk Man, ein Film von Clint Eastwood aus dem Jahr 1982
 The Honky Tonk Man (eigentlich Roy Wayne Farris; * 1953), US-amerikanischer Wrestler
 Honky Tonk Women, ein 1969 erschienenes Lied der Band The Rolling Stones
 Country Honk, eine Country-Version von Honky Tonk Women auf Let It Bleed